Everywhere est un groupe britannique
 Everywhere est un album de Roswell Rudd, sorti en 1966
 Everywhere est un album de Gerald Wilson, sorti en 1968
 Everywhere est un album de Tim McGraw, sorti en 1997
 Everywhere est une chanson de Tim McGraw, chanson titre de l'album
 Everywhere est une chanson de Fleetwood Mac, 1987 
 Everywhere est une chanson de Michelle Branch, sortie en 2001
 Everywhere est un album de Maaya Sakamoto, sorti en 2010
 Everywhere est un film québécois réalisé par Alexis Durand-Brault, sorti en 2010
 Everywhere est un jeu vidéo développé par Build a Rocket Boy. Le jeu est prévu pour 2023.